Angel Dust eller Angel dust kan avse

 Angel Dust - ett studioalbum från 1992 av gruppen Faith No More
 Angel dust - slangord för det narkotikaklassade preparatet Fencyklidin
 Angel Dust (seriefigur) - en seriefigur från Marvel Comics
  - ett tyskt heavy metal-band
  - en amerikansk rockgrupp